Govern de Catalunya 1992-1995
 Govern de Catalunya 1995-1999